La ligne 1 est une ancienne ligne de tramway du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui a fonctionné entre le  et le .

Histoire 

La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre la gare de Tournai et Templeuve (nouvelle section, capital 95), l'exploitation est confiée à la SA des Tramways urbains et vicinaux (TUV).

Le , elle est prolongée de Templeuve à Néchin La Festingue (nouvelle section, capital 95).

En , pour le transport de blessés, l'occupant allemand réalise la jonction entre le terminus de Néchin La Festingue et le terminus de Toufflers Douane de la ligne C du tramway de Roubaix Tourcoing, également à l'écartement métrique. La retraite allemande en  entraine la destruction de nombreux ponts sur l'Escaut dont le pont Sorry à Froyennes et le pont Delwart à Tournai entrainant la suspension du service qui ne reprend qu'en  avec la reconstruction des ponts.

En , la SNCV reprend l'exploitation de la ligne.

Le , la ligne est prolongée de Néchin La Festingue à Toufflers Douane en France où elle assure la correspondance avec la ligne C du tramway de Roubaix Tourcoing (section existante depuis  mais restée inexploitée, capital 95). La station douanière de Néchin La Festingue est probablement mise en service à cette occasion et l'évitement de l'ancien terminus démonté.

Le , la traction électrique est mise en service sur la ligne par l'électrification de la section Tournai Rond-Point - Toufflers Douane (capital 95), puis le , elle se voit attribuer l'indice T.

En , la ligne se voit attribuer l'indice 1.

La ligne est supprimée le  en même temps que les autres lignes électriques du réseau de Tournai et la ligne 399 entrainant la fermeture à tout-trafic de la section Tournai Gare - Pont Delwart via la rue Royale et le quai Dumon (capital 95), le tramway est remplacé par une  ligne d'autobus sous le même indice. Ses voies restent néanmoins utilisées pour le trafic fret jusqu'au  où le trafic fret cesse sur la ligne (ainsi que sur les anciennes lignes électriques de Tournai et la ligne 399), entrainant la fermeture à tout trafic de la section Tournai Faubourg de Maire - Toufflers Douane (capital 95).

Infrastructure

Dépôts et stations 

Autres dépôts utilisés par la ligne situés sur le reste du réseau ou des lignes connexes : Tournai.

Exploitation

Films de destination

Horaires 

Tableaux :
 401A en , numéro partagé à partir du  avec la ligne 401A Kain Station - Tournai Grand-Place.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut • Réseau de Tournai

Liens externes 

 Plan de la ligne et des lignes de la SNCV sur OpenHistoricalMap

Ligne du tramway de Tournai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut
Ancien tramway dans le Nord
Ancien tramway à écartement métrique dans le Nord